Molekulska formula -{C5H9N}- se može odnositi na:

 Pivalonitril
 Tert-Butil izocijanid